Барранкуш  — португальська власна назва.

Топоніми

Барранкуш — муніципалітет
 Барранкуш (парафія)